Dzoragyugh kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Dzoragyugh (ort), 
 Dzoragyugh (vattendrag), 
 Dzoragyugh (distrikt), förort till Jerevan, senare distrikt i staden

Robotskapade Armenienförgreningar